Вандейский гриффон — группа гончих пород собак, выведенных в Вандее:

 Большой вандейский гриффон,
 Вандейский гриффон Брике,
 Большой вандейский бассет-гриффон,
 Малый вандейский бассет-гриффон.